Los términos trata, trato y tratante pueden referirse:

Los tratos son los intercambios entre personas. Una persona quiere una cosa a cambio de otra cosa.

a pacto;
a relaciones humanas;
a trata de personas;
a trato comercial;
a trato feudal;
a trata de ganado

Traducción de expresiones anglosajonas
a un nuevo trato (New Deal);
a Trato Hecho (Deal or no deal); o
a truco o trato (Trick or treating).